|-
| 160201 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160202 - || || 22 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160203 - || || 21 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160204 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160205 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160206 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160207 - || || 10 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 160208 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160209 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160210 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160211 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160212 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160213 - || || 4 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160214 - || || 5 de febrer de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160215 - || || 8 de febrer de 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 160216 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160217 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160218 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160219 - || || 10 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160220 - || || 18 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 160221 - || || 20 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160222 - || || 15 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160223 - || || 2 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160224 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160225 - || || 8 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160226 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160227 - || || 11 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160228 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160229 - || || 11 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160230 - || || 8 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160231 - || 2002 HA || 16 d'abril de 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 160232 - || || 19 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160233 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160234 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160235 - || || 8 de maig de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 160236 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160237 - || || 14 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160238 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160239 - || || 5 de maig de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160240 - || || 5 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160241 - || || 14 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160242 - || || 16 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160243 - || || 13 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160244 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160245 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 160246 - || || 17 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160247 - || || 17 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160248 - || || 20 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160249 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160250 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160251 - || || 4 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160252 - || || 5 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160253 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160254 - || || 11 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160255 - || || 14 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160256 - || || 10 d'agost de 2002 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 160257 - || || 28 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160258 - || || 28 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160259 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 160260 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160261 - || || 1 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 160262 - || || 3 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 160263 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160264 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160265 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160266 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160267 - || || 27 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160268 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160269 - || || 17 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160270 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160271 - || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160272 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160273 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 160274 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160275 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160276 - || || 6 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160277 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160278 - || || 6 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160279 - || || 6 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160280 - || || 28 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160281 - || 2002 WO || 21 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 160282 - || || 31 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160283 - || || 7 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160284 - || || 8 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160285 - || || 12 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160286 - || || 27 de gener de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160287 - || || 27 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160288 - || || 30 de gener de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160289 - || || 30 de gener de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160290 - || || 31 de gener de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160291 - || || 1 de febrer de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 160292 - || || 20 de febrer de 2003 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 160293 - || || 21 de febrer de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 160294 - || || 7 de març de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160295 - || || 10 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160296 - || || 24 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160297 - || || 22 de març de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 160298 - || || 26 de març de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 160299 - || || 29 de març de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160300 - || || 29 de març de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
|}

0